Гран-при Франции 1965 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 27 июня 1965 года на трассе Клермон-Ферран.

Джек Брэбем принял решение не стартовать в гонке и предоставил право стартовать за рулём своего автомобиля недавнему дебютанту Денни Халму. В частной команде Реджа Парнелла произошла очередная замена: Крис Эймон сменил Ричарда Этвуда за рулём «Лотуса» старой модели. На машине Грэма Хилла во время квалификации заклинило акселератор в открытом положении, из-за чего англичанин показал лишь 13 время. Джим Кларк выиграл квалификацию и гонку, показал быстрейший круг и лидировал от старта до финиша, завоевав второй в сезоне и седьмой в карьере «большой шлем». Йохен Риндт сошёл на третьем круге после столкновения с Крисом Эймоном.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-40 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции